Black Mirror (littéralement « miroir noir ») peut désigner :

Œuvres 
 The Black Mirror, un jeu vidéo développé par Future Games et Unknown Identity
 Black Mirror 2, Black Mirror 3 et Black Mirror, ses suites
 Black Mirror, une série télévisée britannique diffusée sur Channel 4 depuis 2011
 Black Mirror: Bandersnatch, un film interactif dérivé de la série du même nom
 Black Mirror, la première chanson de Neon Bible, deuxième album du groupe québécois Arcade Fire, également sortie en single

Autre 
 Black Mirror Productions, une maison de production